Джордж Милър () е австралийски режисьор, сценарист и филмов продуцент.

Биография

Ранни години 
Роден е в Чинчила, Куинсланд, Австралия на 3 март 1945 г. в семейството на гръцките емигранти Димитри Кастрисиос Милиотис (Джим Милър) и Анджела Балсон. Джордж Милър има трима братя – Джон (негов близнак), Крис и Бил. Джордж и Джон учат медицина в Университета на Нов Южен Уелс. През 1969 г. Джордж Милър пъсещава филмов курс в Мелбърнския университет, където се запознава с Байрон Кенеди, а през 1972 г., след като завършва ординатурата си в Сидни, заедно с Кенеди основават компанията „Kennedy Miller Productions“ (през 2009 г. е преименувана на „Kennedy Miller Mitchell“).

Кариера

Филмография

Източници

Външни препратки 
 

Австралийски режисьори
Австралийски сценаристи
Австралийски филмови продуценти